Андрей Владимирович Тарасенко:
 Тарасенко, Андрей Владимирович (род. 1963) — врио губернатора Приморского края.
 Тарасенко, Андрей Владимирович (род. 1968) — советский и российский хоккеист, тренер.